Dit is een lijst van afleveringen van de Amerikaanse televisieserie Numb3rs. Numb3rs telt tot heden zes seizoenen.

Seizoensoverzicht 
De uitzenddata in deze lijst kloppen niet allemaal. Dit omdat Veronica de seizoenen regelmatig onderbreekt.

Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3

Seizoen 4

Seizoen 5

Seizoen 6 

Numb3rs